Det har funnits ett flertal personer med namnet Anders Hansson, se:
 Anders Hansson (myntmästare) (d. 1536), myntmästare i Västerås och delaktig i Krutkonspirationen mot Gustav Vasa 1536
 Anders Hansson (konstnär) (1770–1833), svensk målare
Björ Anders Hansson (1775-1837), svensk allmogemålare från Rättviks socken
Bäck Anders Hansson (1790-1867), svensk allmogemålare från Lerdals socken
Anders Hansson i Solberga (1839–1914), svensk liberal politiker
Anders Hansson i Trollhättan (1882–1936), svensk socialdemokratisk politiker
Anders Hansson (etnofarmakolog) (född 1942), svensk etnofarmakolog
Anders Hansson (musiker) (född 1962), svensk musikproducent och låtskrivare
Anders Hansson (fotograf) (född 1971), svensk fotojournalist
Anders Hansson (moderat) (född 1976), svensk moderat politiker
Anders Hansson (gångare) (1992–2020), svensk gångare
Anders Hansson (seriemördare) (född 1960), svensk morddömd
Anders Hansson (längdhoppare), svensk längdhoppare på 2000-talet